Die Abkürzung EZV bedeutet:
 Eidgenössische Zollverwaltung
 Elektronischer Zahlungsverkehr
 Erzgebirgszweigverein
 Extrazelluläres Volumen

EZV